Puerto López (Colombia)
 Puerto López (Ecuador)